C35 ou C-35 peut faire référence à :

Domaine militaire et armement 
 Canon de 8,8 cm SK C/35, un canon de marine allemand utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 , un croiseur léger de classe Town de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de Classe C de la Royal Navy ;
 C-35, une machine à chiffrer développée avant la Seconde Guerre mondiale par la société A.B. Cryptoteknik du suédois Boris Hagelin ;
 EKW C-35, un biplan suisse de chasse et d'appui de l'entre-deux-guerres construit par Eidgenössische Konstruktions Werkstätte.

Astronomie 
 NGC 4889, une galaxie dans la Chevelure de Bérénice, notée C35 au catalogue de Caldwell.

Sport automobile 
 Sauber C35, un monoplace de Formule 1 engagée par l'écurie suisse Sauber

Transports 
Automobile
 Citroën C35, un véhicule utilitaire clône du Fiat 242.

Autoroute
 Autoroute espagnole C-35, une autoroute catalane.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres